gele glansloper
 tweekleurige glansloper
 zwarthalsglansloper